Баше:

 Баше — математическая игра.
 Баше, Арман (1829—1886) — французский историк, литературовед.
 Баше, Венсан (род. 1978) — французский хоккеист, игравший на позиции защитника.
 Баше де Мезириак, Клод Гаспар (1581—1638) — французский математик, поэт, лингвист, переводчик.

См. также 
 Боше